Le Kamasutra, un recueil indien écrit entre les IV et VII siècles, attribué à Vâtsyâyana.

Bande dessinée 
 , manga créé par Gō Nagai et  en 1990.
 Le Kama Sutra, album de bande dessinée de Milo Manara paru en 1997.

Cinéma 
 Kama Sutra (Kama Sutra: A Tale of Love), un film indien de Mira Nair sorti en 1996.

Gastronomie 
  est une confiserie au chocolat d'origine roumaine.

Musique 
 Kama Sutra Records, un label discographique américain créé en 1954.
 Kâmâ Sutrâ, un album de Michel Polnareff sorti en 1990.
 Kamasutra, un album instrumental de Prince sorti en 1998, sous le pseudonyme de The NPG Orchestra, comme disque bonus de l'album Crystal Ball.
 Kamasutra, une chanson du duo italien Paola e Chiara sortie en 2002.

Voir aussi 
 Kamasutra lesbien, recueil des pratiques sexuelles entre femmes
 Kâmashâstra, ouvrages indiens sur les arts amoureux et pratiques sexuelles

Références